O Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo é uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Estado da Saúde- SP (SES-SP), Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS-SP) e Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP). Fica sediado na Faculdade de Saúde Pública da USP.

Destinado prioritariamente à área de gestão, tem por finalidade realizar análises, estudos e pesquisas na área da saúde. Tem como objetivo apoiar os espaços institucionais para o funcionamento e o aprimoramento contínuo do Sistema Único de Saúde - SUS.

Camadas de informação 
O Observatório busca organizar os dados públicos disponíveis em três camadas de informações: 
 área metropolitana como um todo, a Região Metropolitana de São Paulo;
 sete regiões de saúde que compõem a Região Metropolitana de São Paulo;
 trinta e nove municípios.

Para cada camada de informação há seis eixos de observação, que discute a gestão do SUS na Região Metropolitana de São Paulo.

Olhar do Gestor 
O Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo está estruturado por seus seis eixos de observação que compõem diferentes áreas de interesse para a gestão da saúde.
 Condições de Vida e Saúde: refere-se a diagnosticar qual a situação de saúde para o planejamento e a implementação de políticas no Setor Saúde;
 Capacidade Instalada: acompanha a base material, a rede física instalada da produção de saúde;
 Financiamento e Gasto: a questão do financiamento e da alocação de recursos;
 Força de Trabalho: versa sobre os elementos da formação, alocação e inserção da força de trabalho em saúde;
 Gestão do Conhecimento: visa acompanhar o mecanismo de circulação do conhecimento para a gestão do SUS e
 Participação e controle do SUS: que versa sobre a questão da participação no Sistema Único de Saúde.

Estratégias de Atuação 
 O Portal Observa Saúde.sp  é um instrumento que visa disponibilizar os dados trabalhados sob a estrutura temática dos seis eixos.
 Periodicamente, realiza seminários e eventos segundo os eixos temáticos estruturantes ou sobre temas de saúde de interesse.

Ver também 
 Região Metropolitana de São Paulo
 Sistema Único de Saúde - SUS

Ligações externas 
Página do Observa Saúde.SP

Saúde no Brasil